DSAG ist die Abkürzung für
 IUCN Dark Skies Advisory Group, Arbeitsgruppe zur Ausweisung von Lichtschutzgebieten
 Datenschutzauditgesetz, ein 2009 geplantes, aber nicht verabschiedetes deutsches Gesetz zur Auditierung im Bereich Datenschutz
 Deep Sea Archaeal Group (Lokiarchaeia/Lokiarchaeota), eine verbreitete Gruppe von Archäen in der Tiefsee
 Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe

Abkürzung